Крис Джонс (Chris Jones):

 Джонс, Крис (род. 1954) — американский геймдизайнер, известный серией приключенческих компьютерных игр о Тексе Мерфи.
 Джонс, Крис —  английский программист, известный как автор бесплатного конструктора игр Adventure Game Studio (AGS).
  — американский геймдизайнер, участвовавший в разработке компьютерной игры Fallout. Основатель компании Obsidian Entertainment.